Аллсвенскан 1980 () — 56-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 13 апреля и закончился 26 октября 1980 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1980 
Швеция
Спорт в Швеции в 1980 году